Laona peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 , un hameau du comté de Chautauqua (New York).
 , une ville du comté de Forest (Wisconsin).
 , une census-designated place du comté de Forest (Wisconsin).

Voir aussi 
 
 , une communauté non-incorporée du comté de Forest (Wisconsin).
 , une compagnie ferroviaire.